Коларов може да се отнася за:
 Александар Коларов (р. 1985), сръбски футболист
 Ангел Коларов (? – 1924), български революционер
 Атанас Коларов (р. 1934), български шахматист
 Васил Коларов (1877-1950), български политик
 Васил Коларов (финансист) (р. 1942), български финансист
 Златимир Коларов (р. 1954), български лекар
 Димитър Коларов (1937 – 2019), български народен певец
 Димо Коларов (1924-1997), български оператор
 Илия Коларов (1891 – 1922), български революционер
 Киран Коларов (р. 1946), български режисьор
 Кирил Коларов (1885 – 1916), български журналист
 Любен Коларов (1894-1946), български политик
 Никола Коларов (1902-1961), български общественик и революционер
 Петър Коларов (1906-1966), български политик
 Радосвет Коларов (р. 1942), български литературовед
 Тодор Коларов (1897-1944), български партизанин

Български фамилни имена